Matt Clark peut désigner :
 Matt Clark (né en 1936), un acteur et réalisateur américain ;
 Matt Clark (né en 1986), un joueur américain de baseball ;
 Matt Clark, un personnage fictif du feuilleton Les Feux de l'amour.